Els reialmes de la Commonwealth () són els quinze membres de la Commonwealth que comparteixen el rei Carles III del Regne Unit com a cap d'estat.

En la seva adhesió el 1952, Elizabeth II era la monarca i cap d'estat de set estats independents: el Regne Unit, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, Pakistan i Ceilan (ara Sri Lanka). Des de llavors, s'han creat nous regnes gràcies a la independència de les antigues colònies i dependències, i alguns regnes s'han convertit en repúbliques. A partir del 2022 Barbados va ser el regne més recent que es va convertir en una república; ho va fer el 30 de novembre de 2021.

Aquests reialmes, o regnes, de la Commonwealth són els següents:
 Antigua i Barbuda
 Austràlia
 les Bahames
 Belize
 el Canadà
 Grenada
 Jamaica
 Nova Zelanda
 Papua Nova Guinea
 Regne Unit
 Saint Lucia
 Saint Kitts i Nevis
 Saint Vincent i les Grenadines
 Salomó
 Tuvalu

Referències 

Organitzacions polítiques internacionals
Commonwealth